Sarafian ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Sarafian (* 1968), belgische Schauspielerin
 Deran Sarafian (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Katherine Sarafian (* 1969), US-amerikanische Filmproduzentin
 Richard C. Sarafian (1930–2013), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor
 Sue Sarafian Jehl (1917–1997), Sekretärin von Dwight Eisenhower